Radschub ist der Familienname folgender Personen:

 Dschibril ar-Radschub (* 1953), palästinensischer Politiker
 Nayif ar-Radschub (* 1958), palästinensischer Politiker (Hamas)